Коржівці:
 Коржівці — село в Україні, Хмельницька область
 Коржівці — станція Південно-Західної залізниці